Русское Село — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Русское Село — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Русское Село — деревня в Вилейском районе Минской области.

Узбекистан 
 Русское Село — прежнее название города Мархамат в Андижанской области Узбекистана.